Die Nationalliga A 2019 war die höchste Spielklasse der Schweizerischen Mannschaftsmeisterschaft 2019. Meister wurde der Club d’Echecs de Genève, während sich der Titelverteidiger Schachklub Luzern mit dem dritten Platz begnügen musste. Aus der Nationalliga B waren im Vorjahr Cercle d'échecs de Nyon und der SK Solothurn aufgestiegen, die beide direkt wieder absteigen mussten.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Schweizer Nationalliga A im Schach 2019.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 10. März, 14. April, 4. und 5. Mai, 30. Juni, 7. und 8. September sowie 19. und 20. Oktober. Die beiden letzten Runden wurden zentral in Nyon gespielt, die übrigen Wettkämpfe fanden dezentral bei den beteiligten Vereinen statt.

Endtabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Nationalliga A (Schach)
Sportveranstaltung in der Schweiz
Schachveranstaltung 2019